Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, s'est disputée à Séoul du 21 au .

Irina-Camelia Begu remporte le simple dames. En finale, elle bat Aliaksandra Sasnovich, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lara Arruabarrena et Andreja Klepač.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Coree
Sport en Corée du Sud en 2015
Tennis en septembre 2015